RS-16 steht für:
 , ISO-3166-2-Code des serbischen Bezirkes
 RS-16 (Rakete), eine sowjetische nukleare Mittelstreckenrakete
 Radio Sputnik (Satellit), Bezeichnung des russischen Militärsatelliten Seja als Amateurfunksatellit

RS16